Walhalla – mityczny raj wikingów
 Valhalla – studio nagraniowe szwedzkiej grupy muzycznej Ultima Thule
 Valhalla – przygodowa gra komputerowa wydana w 1983 na Commodore 64 i ZX Spectrum
 Valhalla – krater na Kallisto
 „Halls of Valhalla” – piosenka zespołu Judas Priest z albumu Redeemer of Souls z 2014 roku
 „Valhalla” – piosenka zespołu Blind Guardian z albumu Follow the Blind z 1989 roku
 „Valhalla” – piosenka zespołu 30 Seconds To Mars
 „Valhalla” – piosenka zespołu Bathory z albumu Hammerheart
 Assassin’s Creed Valhalla – przygodowa gra akcji z 2020 roku
 "Project Valhalla" – eksperymentalny projekt OpenJDK mający na celu opracowanie głównych nowych funkcji dla języka programowania Java 10 i nie tylko

Miejscowości w USA:
 Valhalla – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester

Gminy w USA:
 Valhalla (ang. Valhalla Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells

Zobacz też 
 Walhalla (ujednoznacznienie)

Przypisy